Bonina – cognome italiano
 Bonina – variante del nome Bona